Алла Викторовна Волкова () — российская футболистка, вратарь. Выступала за сборную России. Участница чемпионатов мира 1999 и 2003. Мастер спорта России (1996).

Клубная карьера 
В 1993 году выступала за «Надежду» (Могилёв) и стала Чемпионом Белоруссии. В сезонах 1994—1995 годов выступала за «Виктория-86» (Брест) и выиграла с командой Кубок Белоруссии. На Кубке чемпионов содружества была замечена селекционерами воронежского клуба. В 1996 году выступала за воронежскую «Энергию», вместе с которой стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка России. По итогам сезона 1996 года включалась список 33 лучших футболисток.

С 1997 по 1998 год являлась игроком немецкого клуба «Клинге Зекках».

В 1999 году перешла в команду «Диана» (Москва) была заявлена третьим вратарем в сборную России для участия в финальной части Чемпионата мира. В 2002 году перешла в тольяттинскую «Ладу». Дважды завоёвывала серебро чемпионата и выигрывала Кубок России. Включалась в список 33 лучших футболисток 2002 и 2003 года.

В 2005 году стала игроком ногинской «Надежды», с которой завоевала бронзовые награды чемпионата. Следующий сезон вновь провела в составе «Лады». Перед началом сезона 2007 года перешла в СКА-Ростов-на-Дону, который дебютировал в высшем дивизионе. В составе команды участвовала в турнире «Кубанская весна», по итогам которого была признана лучшим вратарём.

2008 год провела в составе воронежской «Энергии». Вместе с командой участвовала в турнире «Кубанская весна». В 2010 году выступала в первом дивизионе за воронежский клуб ШВСМ.

Карьера в сборной 
Выступала за сборную России. В 1999 году Юрий Быстрицкий включил Волкову в заявку сборной на чемпионат мира 1999 в США, где россиянки дошли до 1/4 финала. Волкова являлась запасным вратарём и не сыграла на турнире. В 2003 году Быстрицкий также пригласил её на чемпионат мира 2003 года в Германии. Россия вновь смогла пройти в четвертьфинал, где уступила будущему победителю турнира — сборной Германии. Алла Волкова являлась основным вратарём сборной России на турнире и провела все четыре игры мундиаля и пропустила 9 мячей. В последний раз приглашалась в стан сборной в 2008 году.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (2): 1993, 1995
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1993
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 1996, 2002, 2003
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2005
 Обладатель Кубка России (2): 1996, 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте РФС

Литература 
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «СКА-Ростов-на-Дону»
Мастера спорта России